Сестри-Леванте () — коммуна в Италии, располагается в регионе Лигурия, в провинции Генуя.

Население составляет 18 725 человек (2008 г.), плотность населения составляет 559 чел./км². Занимает площадь 33 км². Почтовый индекс — 16039. Телефонный код — 0185.

Покровителями коммуны почитаются святитель Николай Мирликийский, празднование 6 декабря, и святой Иоанн Креститель.

Демография 
Динамика населения:

Города-побратимы 
  Доль, Франция (1983)
  Санта-Круз, США (2002)

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.sestri-levante.ge.it

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта
 Национальный институт статистики
 Национальный институт статистики